

Astronomia 
 519 Sylvania – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Australia
 Sylvania – sobborgo di Sydney
 Stati Uniti d'America
 Sylvania – città della Contea di DeKalb, Alabama
 Sylvania – capoluogo della Contea di Screven, Georgia
 Sylvania – città della Contea di Lucas, Ohio
 Sylvania – borough della Contea di Bradford, Pennsylvania
 Sylvania – township della Contea di Potter, Pennsylvania

Altro 
 Sylvania – terra entro i confini dell'Impero ma controllata dai Conti Vampiro nel wargame tridimensionale Warhammer Fantasy Battle